Carbon Hill (Alabama)
Carbon Hill (Illinois)

Desambiguações de topônimos